Sigyn kan syfta på

Sigyn eller Sigryn – i nordisk mytologi hustru till Loke och mor till Narfe
Sigyn (1887) – ett ursprungligen svenskt, senare finskt, segelfartyg
M/S Sigyn – ett fartyg som under tiden 1985–2015 transporterade radioaktivt avfall åt SKB
3631 Sigyn – en asteroid i huvudbältet